Centrum van Wernicke, een onderdeel van de hersenen
 Syndroom van Wernicke, een stoornis van het centraal zenuwstelsel
 Model van Wernicke-Geschwind, een wetenschappelijk model dat de woordverwerking in de hersenen beschrijft
 Personen
 Carl Wernicke (1848-1905), Duits anatoom en psychiater
 Christian Wernicke (1671-1725), Duits schrijver
 Erich Wernicke (1859-1928), Duits immunoloog en microbioloog
 Israel Gottlieb Wernicke (1755-1836), Deens-Noors componist en pianist
 Konrad Wernicke (1862-1900), Duits archeoloog en filoloog
 Otto Wernicke (1893-1965), Duits acteur